

Economia 
 Giovanni Demaria (1899-1998) – economista italiano

Religione 
 Tommaso Demaria (1908-1996) – teologo e accademico italiano

Sport 
 Alejandro Demaría (1904-1968) – calciatore brasiliano naturalizzato italiano
 Atilio Demaría (1909-1990) – allenatore di calcio e calciatore argentino naturalizzato italiano
 Félix Demaría (1912) – calciatore argentino
 Yves Demaria (1972) – pilota motociclistico francese